Bovaro – sinonimo di mandriano, pastore e vaccaro
 Bovaro del bernese – razza canina
 Bovaro delle Fiandre – razza canina
 Grande bovaro svizzero – razza canina
 Bovaro dell'Appenzell – razza canina
 Bovaro dell'Entlebuch – razza canina
 Bovaro delle Ardenne – razza canina

Pagine correlate

 Bovara
 Boario
 Bovari